Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Albert Costa 6-3,7-5.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Albert Costa (finale)
 Félix Mantilla (campione)
 Magnus Norman (primo turno)

 Fernando Vicente (primo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Steve Campbell (primo turno)
 Arnaud Clément (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1998
ATP Tour 1998